Il doppio del torneo di tennis Bukhara Womens 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Veronika Kapshay e Sabina Sharipova che hanno battuto in finale Nigina Abduraimova e Akgul Amanmuradova 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Margarita Lazareva /  Ekaterina Yashina (quarti di finale)
 Veronika Kapshay /  Sabina Sharipova (Campionesse)

 Başak Eraydın /  İpek Soylu (quarti di finale)
 Ekaterine Gorgodze /  Sofia Kvatsabaia (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bukhara Womens 2014